Открытый чемпионат Эквадора по теннису — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Эквадора городе Кито, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Виктор Эстрелья Бургос
 Парный турнир —  Геро Кречмер /  Александр Сачко

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Бернард Томич (17-й в мире на тот момент). Австралиец дошёл до четвертьфинала, где проиграл № 6 посева Паоло Лоренци. В решающем матче за титул сыграли прошлогодний чемпион Виктор Эстрелья Бургос (№ 5 посева) и Томас Беллуччи (№ 3 посева). По итогу теннисист из Доминиканской республики смог защитить свой прошлогодний титул.

В парном турнире победу одержала пара Гильермо Дуран и Пабло Карреньо Буста. Прошлогодние чемпионы Геро Кречмер и Александр Сачко защищали свой титул в качестве четвёртых номеров посева, но проиграли в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Виктор Эстрелья Бургос обыграл  Томаса Беллуччи со счётом 4-6, 7-6(5), 6-2.
 Эстрелья Бургос выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беллуччи сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= В. Эстрелья
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Г. Пелья
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Гранольерс
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Мартин
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А. Гонсалес
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р. Оливо
| RD1-score06-1=61
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= А. Рамос
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Лайович
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=67
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= О. Себальос
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Р. Рам
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф. Аргуэльо
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=67
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ж. Соуза
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= В. Эстрелья
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А. Мартин
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Р. Оливо
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ф. Вердаско 
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= А. Рамос
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Р. Рам
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ж. Соуза
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ф. Лопес 
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= В. Эстрелья
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Р. Оливо
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= А. Рамос
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Ф. Лопес 
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3r
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= В. Эстрелья
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= А. Рамос
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Гильермо Дуран /  Пабло Карреньо Буста''' обыграли  Томаса Беллуччи /  Марсело Демолинера со счётом 7-5, 6-4.
 Дуран и Карреньо Буста выиграли дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эквадора по теннису

 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Эквадор
Теннис
Февраль 2016 года
2016